Cet article traite de la saison 2006-2007 du FC Libourne-Saint-Seurin.

Le FC Libourne-Saint-Seurin, après leur saison la plus aboutie, les hommes de Didier Tholot, vont apprendre durement le niveau de la Ligue 2 en débutant mal leur championnat mais une dizaine de journée plus tard, l'équipe se stabilise pour toute la saison entre la  et la  jusqu'à la dernière journée et une défaite 1-2 face au SM Caen qui voit le club girondin descendre à la  ( relégable). On peut noter la révélation du croate Zvonimir Deranja qui marque 14 buts en 32 matchs pour sa  au club.

Coupe de France

Coupe de la Ligue 

Pour leur première participation à la Coupe de la Ligue, l'équipe perd en 16èmes de finale contre le Stade rennais et en coupe de France, elle est défaite par Sedan en 8èmes de finale.

Saison du FC Libourne Saint-Seurin
Libourne